Guan Sheng Optical (acronimo GSO) è un'azienda taiwanese che produce apparecchiature ottiche.

Prodotti
GSO produce telescopi riflettori, rifrattori, dobson, tubi ottici newtoniani e tubi Ritchey-Chrétien, oltre a montature e diversi accessori ottico-meccanici, compresi oculari. GSO produce anche diverse ottiche (in particolare specchi parabolici, anche di mezzo metro di diametro, e specchi secondari ellittici), poi vendute ad altri brand.

GSO è stato uno dei primi produttori a commercializzare tubi ottici in carbonio.

Note

Aziende taiwanesi di ottica